Биатлон может означать:

 Биатлон — зимний олимпийский вид спорта.
 Танковый биатлон — военно-прикладной вид спорта
 Биатлон — один из конкурсов в КВН.
 «Биатлон-4» (БИ-4) — спортивная винтовка с продольно-скользящим затвором производства завода Ижмаш.
 «Биатлон-7-2», «Биатлон-7-3», «Биатлон-7-4» — серия спортивных винтовок с запирающим механизмом кривошипно-шатунного типа с вертикальными осями вращения производства завода Ижмаш.